

Венґжинув — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Венґжинув — село в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Венґжинув — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Венґжинув — село в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства